Plebanówka (ukr. Плебанівка) – wieś na Ukrainie w rejonie szarogrodzkim obwodu winnickiego.

Linki zewnętrzne 
 
 Plebanówka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w rejonie szarogrodzkim